Pešek oder Pesek ist der Familienname folgender Personen:

 
 Karel Pešek (1895–1970), tschechischer Fußball- und Eishockeyspieler
 Karel Pešek (Rennfahrer) (* 1992), tschechischer Motorradrennfahrer
 Ladislav Pešek (1906–1986), tschechischer Schauspieler
 Libor Pešek (1933–2022), tschechischer Dirigent
 Luděk Pešek (1919–1999), tschechischer Künstler und Schriftsteller
 Lukáš Pešek (* 1985), tschechischer Motorradrennfahrer 
 Michael Pesek (* 1968), deutscher Historiker
 Michal Pešek (1959–2012), tschechischer Schauspieler

Siehe auch:
 Peszek
 Peschek
 Pescheck